Il National Invitation Tournament 1976 fu la 39ª edizione del torneo. Venne vinto dalla University of Kentucky allenata da Joe Hall; il  miglior giocatore fu Cedric Maxwell.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1976
1976